Gottsche ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Christian Gottsche (1855–1909), deutscher Geologe
 Karl Moritz Gottsche (1808–1892), deutscher Arzt und Botaniker

Siehe auch: 
 Goettsche
 Göttsche
 Gotsche
 Götsche